L'Invaincu est le titre français de plusieurs œuvres :

Littérature
1938 : L'Invaincu (The Unvanquished), un roman de l'écrivain américain William Faulkner;

Cinéma
1956 : L'Invaincu (Aparajito) est un film indien réalisé par Satyajit Ray, Lion d'or à Venise en 1957.

Télévision
 2003 : L'Invaincu (Undefeated) est un téléfilm américain de John Leguizamo